DreamSpark Premium, anciennement MSDN Academic Alliance (ou MSDNAA sous sa forme abrégée) est le programme de licences Microsoft destiné aux établissements d'enseignement supérieur.

Ce programme permet aux étudiants des établissements ayant souscrit à l'offre de pouvoir utiliser à titre gratuit différents logiciels de l'éditeur.
L'ensemble de logiciels proposés est constitué de systèmes d'exploitation, d'environnements de développement, de serveurs d'application et d'outils bureautiques.

Les universités publiques, , adhèrent avec un succès mitigé à ce programme commercial. .

.

Notes et références

Liens externes 
  Accueil DreamSpark

Microsoft